
Termin -{IGF}- ima više značenja.
 Insulinu sličan faktor rasta, peptidni hormon
 Internacionalna gimnastička federacija, upravljačko telo konkurentne gimnastike